Вадим Игоревич Максимов () — советский и российский , , , , специалист по французскому театру XX века и творчеству Антонена Арто. Создатель и руководитель Театральной Лаборатории Вадима Максимова. Доктор искусствоведения, профессор.

Биография 
В 1981 году окончил театроведческий факультет ЛГИТМиКа по кафедре зарубежного театра.

В 1984 году основал Театральную Лабораторию — экспериментальный театр, главной задачей которого стало освоение театральных систем, отличных от системы Станиславского.

В 1992 году защитил кандидатскую диссертацию по теме «Символистский театр Франции».

В 2001 году получил степень доктора искусствоведения, защитив диссертацию по теме «Театральные концепции модернизма и система Антонена Арто».

Профессор Санкт-Петербургской академии театрального искусства и Академии русского балета.

C 2008 года заведующий кафедрой зарубежного искусства Театроведческого факультета СПбГАТИ.

Публикации

Книги 
 Модернистские концепции театра от символизма до футуризма. Трагические формы в театре XX века. СПб.: СПбГАТИ, 2014.
 Театр. Рококо. Символизм. Модерн. Постмодернизм. СПб: Гиперион, 2013. ISBN 978-5-89332-206-4.
 Эстетический феномен Антонена Арто. СПб: Гиперион, 2007. ISBN 5-87417-191-6.
 Век Антонена Арто. СПб: Лики России, 2005. ISBN 5-87417-191-6.
 Введение в систему Антонена Арто. СПб: Гиперион, 1998. ISBN 5-89332-011-5.

Составитель / автор вступ. статей / комментатор (выборочно) 
 Фейдо Ж. Комедии. СПб: Гиперион, 2007.
 Костелянец Б. О. Драма и действие. М.: Совпадение, 2007.
 Стриндберг А. Интимный театр. М.: Совпадение, 2007.
 Стриндберг А. Жестокий театр. М.: Совпадение, 2005.
 Евреинов Н. Оригинал о портретистах. М.: Совпадение, 2005.
 Евреинов Н. Демон театральности. М.; СПб: Летний сад, 2002.
 Кокто Ж. Портреты-воспоминания. 1900—1914. СПб: Изд-во И. Лимбаха, 2002.
 Театр Жана Жене: Пьесы. Статьи. Письма.. СПб: Гиперион, 2001.
 Арто А. Театр и его Двойник: Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра. СПб; М.: Симпозиум, 2000.
 Французский символизм: драматургия и театр. СПб: Симпозиум, 2000.

Соавтор учебников и сборников (выборочно) 
 Хрестоматия по истории зарубежного театра. СПб: СПбГАТИ, 2007.
 История зарубежного театра. СПб: Искусство-СПб, 2005.
 Искусство режиссуры за рубежом. СПб: СПбГАТИ, 2004.
 Универсальные синхронистические таблицы: История. Философия. Наука. Искусство. Литература. М.: Совпадение, 2004.

Статьи (выборочно) 
 Основные модели создания роли в театре XX века // Феномен актера. СПб: СПАТИ, 2007.
 Парадокс о поэте // Литературные Кубики: художественно-публицистический альманах. СПб, 2006. Вып. 1.
 Крэг // Искусство. 2004. № 11.
 Искусство XX века. Театр // Искусство. 2003. №. 23.
 Мейерхольд // Искусство. 2002. №. 5.
 39. Антонен Арто // Искусство. 2001. №.18.
 Между рококо и романтизмом по ту сторону добра и зла // Маркиз де Сад. Насмешка судьбы. СПб.: Азбука-классика, 2001.
 Театральный символизм во Франции: годы расцвета (Пьесы Хенрика Ибсена в по-становке О-М. Люнье-По) // Записки СПб. Государственной Театральной библиотеки. Вып. 3. СПб.: Гиперион, 2001.
 Осуждение маркиза де Сада // Маркиз де Сад. Окстьерн, или Несчастья либертинажа. СПб: Азбука, 2000.
 Оправдание маркиза де Сада // Маркиз де Сад. Жюстина, или Несчастья добродетели. СПб: Азбука, 2000.
 Основные концепции спектакля во французском символистском театре конца XIX века // Границы спектакля. Сборник статей и материалов. СПб.: СПГАТИ, 1999.
 Кино в художественной концепции Антонена Арто // Киноведческие записки. 1998. №.39.
 Рококо // Искусство. 1997. № 31.
 Становление театрального модерна во Франции // Записки СПб. Государственной Театральной библиотеки. Выпуск 1. СПб.: Гиперион. 1997.
 Роман-эпопея постмодернизма (Трилогия Б. Ванталова «Конец цитаты») // Новое Литературное Обозрение. 1996. №.21.
 «Ревизор» Гоголя на сцене театра Эвр // Проблемы театральности. Сборник научных трудов. Л.: ЛГИТМиК, 1992.
 Антонен Арто и театральный символизм // Эстетические идеи в истории зарубежного театра. Сборник научных трудов. Л.: ЛГИТМиК, 1991.

Рецензии на тексты В. И. Максимова 
Максимов В. И. Эстетический феномен Антонена Арто. СПб: Гиперион, 2007:
 Балла О. Магический противовес: Антонен Арто как смысловой узел 7 февраля 2008
 Балла О. Преодоление формы: Антонен Арто и европейские смыслы 5 января 2008
 Амелин Г. Почем ветер в прохожем ряду? 27 ноября 2007

Антонен Арто. Театр и его двойник. Манифесты. Драматургия. Лекции. Философия театра / Пер. с франц.; составл. и вступит. статья В.Максимова; коммент. В.Максимова и А.Зубкова. СПб; М.: Симпозиум, 2000:
 Проскурникова Т. Крюотические претензии: Жезю Кри и другие новые реалии в науке о театре 15 марта 2001
 Зенкин С. Двойственный двойник 2001

Постановки (выборочно) 
 Рождественское действо / Krippenspiel (2013)
по одноименной пьесе Хуго Балля
 Соната призраков (2012)
по одноименной пьесе Августа Стриндберга
 Философский камень (2010)
по одноименному сценарию Антонена Арто
 Король Убю (2009)
по одноименной пьесе Альфреда Жарри
 Охота на любимого оленя (2009)
по пьесе Владимира Мильмана «Побег на музыкальное ранчо, или Охота на любимого оленя»
 Песочница (2007)
по одноименной пьесе Михала Вальчака
 Прорицание Вёльвы (2006)
по древнегерманскому эпосу
 Меня зовут Имя (2006)
по пьесе Катарины Фростенсон «Зал П»
 Единственная ревность Эмер (2005)
по пьесе Уильяма Батлера Йейтса
 Игра снов (2003)
по одноименной пьесе Августа Стриндберга
 Антигона (2001)
по одноименной трагедии Софокла
 Партия (2001)
по рассказу Милорада Павича «Шахматная партия с живыми фигурами»
 Она/Elle (2000)
по одноименной пьесе Жана Жене
 Медея (2000)
по одноименной трагедии Еврипида в переводе Иосифа Бродского
 Саломея(1999)
по одноименной пьесе Оскара Уайльда
 Кагэкиё (1997)
по одноименной пьесе Дзэами Мотокиё
 Самурай (1996)
по пьесе Антонена Арто «Самурай или драма чувства»
 Роза Парацельса (1995)
по одноименному рассказу Хорхе Луиса Борхеса
 Іорадно Бруно (1988)
по одноименной трагедии Игоря Терентьева
 Гамлет (1988)
по одноименной трагедии Уильяма Шекспира
 Выход актера (1984)
по одноименной пьесе Мишеля Гельдерода

Рецензии на постановки Театральной Лаборатории (выборочно) 
 Пасуев А. Убю уже не страшен… // PRO-сцениум. 2010. февр. О спектакле «Король Убю».
 Калмыкова Н. Поэтический взгляд на Театральную Лабораторию // 2008. май. О спектакле «Танец Травести».
 Алексеева Л. Песочница — модель для сборки? // PRO-сцениум. 2007. дек. О спектакле «Песочница».
 Алексеева Л. Прорицание Вёльвы // Time Out Санкт-Петербург. 2007. 4 мая.
 Крылова Н. Прорицание Вадима Максимова // PRO-сцениум. 2007. апр. О спектакле «Прорицание Вёльвы».
 Муханов С. Его рот — как ветка коралла // Смоленская газета. 2007. 26 июня. О моноспектакле «Саломея».
 Васильева А. Дорогой снов // Невское время. 2003. 24 апр. О спектакле «Игра снов».
 Пасуев А. Зал для двоих // На дне. 2003. 1-15 янв. О спектакле «Фоссе/Фростенсон/Фрагменты».
 Дмитриев П. Б. Трагедия Игоря Тереньтьева «Іордано Бруно» (1924) и её постановка Театральной лабораторией п/р Вадима Максимова (1988) // Buehne und Oeffentlichkeit: Drama und Theater im Spaet- und Postsozialismus (1983—1993). Muenchen, 2002. S. 88-97.
 Лецович В. В. Глубина молчания // Час пик. 1997. 6 авг. О спектакле «Самурай или…»
 Горфункель Е. И. Театральные искания эрудита // Смена. 1995. 27 сент. О спектакле «Роза Парацельса».

Ссылки

Тексты В. И. Максимова в Интернете 
 Страница в электронном архиве Центра Андрея Белого
 Видеозапись и текст лекции «Жизнь и театр Антонена Арто» (2011)
 Статья «Проект драматической эпопеи Августа Стриндберга» (2007)
 Статья «Критик как оригинал и художник как критик (Николай Евреинов и живопись)» (2005)
 Статья о Гордоне Крэге (2004)
 Статья об Антонене Арто (2001)
 Статья «Между рококо и романтизмом по ту сторону добра и зла» (2001)
 Текст книги «Введение в систему Антонена Арто» (1998)

Театральная Лаборатория 
 Новостной сайт Театральной Лаборатории
 Информационный сайт Театральной Лаборатории
 Страница на сайте РГИСИ

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Преподаватели Российского государственного института сценических искусств
Исследователи русского авангарда